Бабине могу да буду:

 Бабине, период од 40 дана након подођаја

или

 Бабине Горње, насеље у општини хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Доње Бабине (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Горње Бабине, насеље у општини Пријепоље, Република Србија 
 Доње Бабине (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија 
 Бабине Куће, насеље на острву Мљет у Јадранском мору

Види још 
 Доње Бабине